Jeremiasz − imię męskie
 Jeremiasz − starotestamentowy prorok
 Księga Jeremiasza − księga prorocka Starego Testamentu
 List Jeremiasza − deuterokanoniczna księga Starego Testamentu
 Jeremiasz z Al-Amchit − maronicki patriarcha Antiochii w latach 1199-1230
 Jeremiasz z Dmalsa − maronicki patriarcha Antiochii w latach 1282-1297
 Jeremiasz I (zm. 1545) − patriarcha Konstantynopola od 1522 roku
 Jeremiasz II Tranos (1536−1595) − patriarcha Konstantynopola w latach 1572−1579, 1580−1584 oraz 1586−1595
 Jeremiasz III − patriarcha Konstantynopola w latach 1716−1726 i 1732−1733
 Jeremiasz IV − patriarcha Konstantynopola w latach 1809−1813
 Jeremiasz Jan Anchimiuk − prawosławny arcybiskup diecezji wrocławsko-szczecińskiej
 Jeremiasz (zm. po 1581) – rosyjski biskup prawosławny
 Jeremiasz (1799-1884) – rosyjski biskup prawosławny
 Jeremiasz (1935-) – grecki biskup prawosławny w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego
 Jeremiasz (1941-2021) – grecki duchowny prawosławny
 Jeremiasz(1962-) – brazylijski duchowny prawosławny w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola
 Jeremiasz (1973-) – duchowny Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Jeremiasz – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego

Inne 
 Jeremiasz − film biblijny z 1998